YBH steht für:
 Bull Harbour Waterdrome (IATA-Code), Wasserflugplatz von Bull Harbour, Hope Island (British Columbia), British Columbia

ybh steht für:
 Yakkha (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung